Лонгвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Лонгвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Лонгвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Лонгвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Лонгвіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале